Kleinschönau ist der Name folgender Orte:

 die Katastralgemeinde Kleinschönau (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Kleinschönau (Gemeinde Vitis) in Niederösterreich
 bis 1945 Gemeinde im Kreis Zittau, Sachsen, siehe Sieniawka im Powiat Zgorzelec, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Klein Schönau